Hengstler ist der Familienname folgender Personen:

 Christina Hengstler (* 1958), deutsche Künstlerin
 Jörg Hengstler, deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Romuald Hengstler (1930–2003), deutscher Maler 
 Wilhelm Hengstler (* 1944), steirischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur

Hengstler steht für:
 Hengstler (Unternehmen), ein Hersteller von elektrischen Mess- und Kontrollinstrumenten mit Sitz in Aldingen